Kosa může znamenat:

 kosa – zemědělský nástroj
 kosa (geomorfologie) – geomorfologický tvar
 Kosa (řeka) – řeka v Rusku
 Kosa (Chorvatsko) – vesnice v Chorvatsku, součást města Slunj
 lidový výraz pro chladné počasí
slangový výraz pro Samopal vzor 58 V
KOSA - firma

Externí odkazy